Разумные (говорящие) животные — волшебные животные, встречающиеся в мифах, легендах, сказках, фэнтези и научной фантастике. Они могут выглядеть как обычные животные или быть антропоморфными. Действие историй о них происходит как среди людей, так и в их собственном вымышленном мире.

Мифы, легенды и народные сказки 

Говорящие животные часто встречаются в мифах и легендах. В них они в основном выступают в качестве лиминальных , обозначающих некоторую границу, которую должен преодолеть герой.

В виде животных часто изображались боги и духи в традиционных религиях, например, бог-паук Ананси у акан или обезьяноподобный Хануман в индуизме. В представлениях славян животные сближались с демоническими персонажами и могли служить их воплощением.

Говорящие животные являются частыми героями волшебных сказок и сказок о животных в культурах всех народов мира, от историй об обезьянах в шумерийском эпосе до сказки «Кот в сапогах».

Басни и сатира 

Начиная с Эзопа и «Панчатантры», говорящие животные являются главными героями басен, в которых они используются для передачи людских качеств. В баснях обычно не обращается внимание на реальные характеристики животных, вместо этого используются такие стереотипы как хитрый кот, коварный змей, лис-трикстер, глупый учёный осёл и т. п. Животный эпос был распространён в западной средневековой литературе, например, в «Романе о Лисе» XII—XIV веков, где алчный волк изображал рыцаря, лев — короля, а хитрый лис Ренар — горожанина. В китайском романе «Путешествие на Запад» У Чэнъэня (1590-е) главное действующее лицо — царь обезьян Сунь Укун. Закрепил такой подход Жан де Лафонтен в своих баснях. В русской литературе самый известный автор басен — Иван Крылов. Среди более поздних произведений, где разумные животные используются в качестве сатиры и аллегории на людей, можно назвать повесть-антиутопию «Скотный двор» Джорджа Оруэлла (1945), в которой животные на ферме восстают против хозяина, но образованное ими общество из свободного вскоре превращается в тоталитарное. При помощи разговаривающих животных метафорически изображается человеческое общество, что помогает людям взглянуть на себя со стороны.

Литературные сказки и фэнтези 

Истории о мыслящих животных () — довольно популярный жанр литературных сказок и фэнтези, в основном для детей. В некоторых из них мыслящие животные показаны биологически достоверно и не осуществляют никаких действий, не возможных для них в действительности, что сближает такие истории с реалистическими произведениями о животных. Мир, в котором они живут, реален, в связи с чем такие истории часто заканчиваются трагически. В книге «» Сары Триммер (1786) рассказывается о сосуществовании семьи людей и семьи малиновок. Ряд книг написаны в форме автобиографий животных: романы «Признания потерянной собаки» Фрэнсис Пауэр Кобб (1867); «Нептун» Е. Барроус (1869); произведения о нелёгкой жизни коней «Чёрный Красавец» Анны Сьюэлл (1877) и «Холстомер» Льва Толстого (1886); рассказ «Исследования одной собаки» Франца Кафки (1922); роман «» Майкла Морпурго (1982). В романе «» Генри Уильямсона (1927) рассказывается о судьбе одной выдры. Большое влияние на направление оказал эпический роман «Обитатели холмов» Ричарда Адамса (1972), который повествует о диких кроликах, ищущих новое место обитания; несмотря на то, что внешняя сторона их жизни мало отличается от животной, они имеют развитую культуру. В повести «Верный Руслан» Георгия Владимова (1975) рассказывается о собаке, охраняющей лагерь заключённых. В книге «» Гарри Килворта (1989) повествуется о приключениях лисиц. В романе «» Пола Остера (1999) показан пёс, переживающий смертельную болезнь хозяина.

В других историях животные способны выполнять действия, не возможные для животных в реальности. Они говорят между собой, а в части произведений и с человеком, либо обычной речью, либо посредством телепатии. В ряде историй говорящие животные выглядят как обычные. В таких произведениях они обычно живут в мире людей, часто не показывая им свою способность к речи. В «Книге джунглей» Редьярда Киплинга (1893—1895) животные воспитали в лесу мальчика Маугли. В юмористическом цикле о  (1927—1958)  появляются говорящие животные, которых люди сначала воспринимают с удивлением, но затем привыкают к ним, а животные начинаю заниматься человеческими профессиями. В романе «»  (1939) разумная мышь играет решающую роль в судьбе Бенджамина Франклина. В его же книге «» (1944) рассказывается о кроличьей семье, сильно напоминающей человеческую. В книге «Паутина Шарлотты» Элвина Брукса Уайта (1952) повествуется о дружбе свиньи с паучихой. В романе «»  (1960) рассказывается о дружбе сверчка, котёнка и мыши. В романе «Чайка по имени Джонатан Ливингстон» Ричарда Баха (1970) речь идёт о чайке, для которой полёт стал искусством. В книге «»  (1971) крысы и мыши строят совместную колонию, спасаясь от людей. В романе «»  (1976) все животные обретают разум и восстают против людей. Несколько книг про жизнь животных на ферме написал Дик Кинг-Смит, среди них стоит отметить повесть «Бэйб» (1983) о пастушьем поросёнке. В книге «Thomas Gray, Philosopher Cat»  (1988) кошка любит пофилософствовать. В цикле «»  (1989—2007) мыши борются со зловещим котом-богом. В романе «»  (1995) мышиная принцесса сражается с чудовищной рогатой совой. В героической серии «»  (1997—2007) речь идёт о летучем мышонке, взрослеющем во время миграции своей стаи, преодолевая множество препятствий. В книге «»  (2000) действие происходит в древней Шотландии, где власть над всеми лесами хочет установить владеющий магией Король-Олень, но ему мешает молодой олень. В цикле «Коты-воители» Эрин Хантер (с 2003) за власть сражаются кланы диких котов.

Есть книги, в которых с животными способны разговаривать только определённые люди с волшебными способностями. Цикл книг «Доктор Дулиттл» (1920—1952) Хью Лофтинга рассказывает про доброго врача, который лечит заболевших животных. В произведениях о Мэри Поппинс (1934—1989) Памелы Трэверс с животными способна общаться няня-волшебница.

Ряд произведений рассказывает об освобождении мыслящих животных из неволи. В романе «Килрой и чайка»  (1977) косатка сбегает из океанариума, в «Тёплом местечке»  (1995) — жираф из зоопарка обратно в саванну, в «»  (1998) — хомяк из лаборатории. В книге «» Урсулы Ле Гуин (1988—1999) летающие кошки покидают стесняющий их город в поисках нового дома.

Напротив, для героического фэнтези характерны разумные животные-компаньоны, везде сопровождающие героя, и, нередко, отдающие за него свою жизнь. К таким книгам относятся, например, «The Woman Who Loved Reindeer»  (1985) о любви женщины к оленю, серия «Pigs Don’t Fly»  (с 1986), в которой главная героиня и её друзья-животные все имеют какую-то инвалидность, «Королевский убийца» Робин Хобб (1996) о дружбе человека с волком.

Особенно много произведений о кошках и собаках. Это, например, детские повести: «Роверандом» Джона Р. Р. Толкина (1937), в которой волшебный пёс сражается с гигантскими пауками и драконами; «Быть волком» , где щенок противостоит собакам-хулиганам; «»  (1986), где кот и мышь воспитывают щенка-сироту; «» Дика Кинга-Смита (1991), в которых котёнок заботится о мышах. Есть и произведения для всех возрастов. В повести «» Дианы Уинн Джонс (1975) пёс из космоса ищет на Земле ужасное оружие, которое может разрушить даже звёзды. В книге «» Тэда Уильямса (1985) кот ищет свою потерянную подругу. В серии «» Ширли Руссо Мёрфи (с 1996) рассказывается о котах, раскрывающих преступления. В рассказе «Золотой полдень» Анджея Сапковского (1997) Чеширский Кот спасает умирающую Алису. В эпическом цикле «Кот Таг» (1997—2002) Гэбриела Кинга (псевдоним  и ) кошки ищут места, где можно получить магические способности. В серии «» Дианы Дуэйн (1997—2011) эти животные противостоят демонам, которые хотят уничтожить мир.

В произведениях об антропоморфных животных () персонажи, помимо способности мыслить и говорить, также одеваются и ведут себя как люди, живут в домах, используют бытовые предметы, имеют свои государства, воюют и т. п. В таких историях действие обычно происходит в вымышленном мире, в котором животные уже воспринимаются не как животные, а как человекоподобные существа. Среди ранних произведений такого типа «Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэролла (1865), значительная часть героев которой являются антропоморфными животными. Большое влияние на развитие направления оказал роман «Ветер в ивах» Кеннета Грэма (1908) о жизни зверей — сельских жителей. В сказке «Стюарт Литтл» Элвина Уайта (1945) мальчик-мышонок чудесным образом родился в обыкновенной человеческой семье. В романе «» Уильяма Стейга (1976) рассказывается о мышиной робинзонаде. В цикле «Данктонский лес» (1980—1993)  кроты борются со злым тираном. Его же цикл «» (1990-е) — является продолжением «Ветра в ивах». В цикле «Рэдволл» Брайана Джейкса (1986—2011) действие происходит в зверином средневековье в одноимённом аббатстве в Стране Цветущих Мхов, жители которого защищают его от всяческих бед. В   (2002—2007) рассказывается про любящего уют, но вечно попадающего в приключения мышонка. В юмористической фантастике «» Алана Дина Фостера (1983—1994) студент-музыкант попадает в страну говорящих животных, в которой музыка обладает магической силой.

В некоторых историях граница между миром реальным и волшебным миром животных размыта, а внешний вид и/или поведение персонажей описывается промежуточно между антроморфным и зооморфным. Характерна, например, неопределённость с ношением животными одежды. Среди них «Сказки дядюшки Римуса» Джоэля Харриса (1880—1948); сказки о кролике Питере Беатрис Поттер (1902—1914); «Три королевские обезьяны» Уолтера Де Ла Мара (1910 год); «Unter Tieren»  (1912—1926); «Приключения лисички-плутовки» Рудольфа Тесноглидека (1920); «Where the Blue Begins»  (1922); «Винни-Пух» Алана Милна (1925—1928, в данном случае персонажи совмещают в себе признаки животных и игрушек); сказки (1929—1975) Элисон Аттли; «The Kingdom That Was»  (1931); образовательный цикл «» Теренса Уайта (1938); «Скотный двор» Джорджа Оруэлла (1945); «The Tree that Sat Down» Беверли Николс (1945); цикл «Хроники Нарнии» К. С. Льюиса (1950—1956); «The Huntsman at the Gate»  (1952); «Tom Ass, or The Second Gift»  (1972); «The Master Cat» Дэвида Гарнетта (1974); «» (1977) и «» (1986) Гюнтера Грасса; «Книга скорбящей коровы» Уолтера Уангерина (1978); «»  (1985); дилогия «Kyala»  (1985—1987); «The Heavenly Horse from the Outermost West»  (1988); «Plainsong»  (1990); «» Викрама Сета (1991); «»  (2004).

Один из распространённых приёмов в книгах о животных — странные пары персонажей, например, герои романа «Ветер в ивах» Кеннета Грэма (1908), таракан и кот в цикле «»  (с 1927), кошка и птица в романе «Dudley & Gilderoy» Алджернона Блэквуда (1929), свинья и паучиха в романе «Паутина Шарлотты» Элвина Брукса Уайта (1952).

Истории о говорящих животных имеют много общего с произведениями о вымышленных разумных зооморфных существах, таких как муми-тролли Туве Янссон (1945—1970) или уомблы  (1968—1976).

Существует необозримое количество говорящих животных в мультфильмах, которые также делятся на антропоморфных и зооморфных. Это персонажи: Винни-Пух и Пятачок из «Винни-Пух»; Заяц и Волк из «Ну, погоди!»; кот Матроскин и пёс Шарик из Простоквашино; Мартышка, Слонёнок, Попугай и Удав из «38 попугаев»; попугай Кеша из «Возвращение блудного попугая»; котёнок Гав из «Котёнок по имени Гав».
Из иностранных, например, персонажи Уолта Диснея — оленёнок Бэмби, Микки Маус, Дональд Дак и другие; Багз Банни и другие персонажи Looney Tunes; мышь-супергерой .

Научная фантастика 
В четвёртой части «Путешествий Гулливера» Джонатана Свифта описана страна, населённая гуигнгнмами — лошадьми, наделёнными разумом и даром речи, также в этой стране водятся йеху — люди, являющиеся животными; эволюция там пошла не по человеческому, а по лошадиному пути. В научной фантастике разумные животные часто появляются как результат генетических экспериментов, например в «Планете обезьян» Пьера Буля (1963) улучшенные приматы стали доминировать над людьми, в книге «Разумное животное» Робера Мерля (1967) из дельфина сделали мощное оружие, в «Саге о Возвышении» Дэвида Брина (1980—1998) дельфины и обезьяны уравнялись в правах с людьми. В романе «»  (2003) собак пытаются научить говорить через хирургические операции и обучение.. В веб-комиксе Freefall возвышение происходит дважды – для доказательства возможности заселить биовраждебные планеты (с зеркальными изомерами аминокислот) при участии нейропсихолога "доктора Боумана", наследника первой серии экспериментов, создаётся партия генетически улучшенных прямоходящих "волков Боумана" с роботоподобной моделью искусственного интеллекта, контролируемой методами нейролингвистического и звукового программирования.

См. также 
 Гибридные существа
 Разумные растения

Примечания

Литература 

 Балистрери К. Об анималистической литературе // Детские чтения. — 2013. — Т. 3. — №. 1. — С. 278—285.
 Невский Б. Жанры. Разумные животные в фэнтези // Мир фантастики. — № 44; апрель 2007.
 Blount M. Animal Land : the Creatures of Children’s Fiction. — William Morrow & Company, 1975. — 336 p.
 Cosslett T. Talking animals in British children’s fiction, 1786—1914. — Ashgate Publishing, Ltd., 2006. — 205 p. ISBN 0-7546-3656-9, ISBN 978-0-7546-3656-4
 Elick C. Talking Animals in Children’s Fiction: A Critical Study. — McFarland, 2015. — 258 p. ISBN 0-7864-7878-0, ISBN 978-0-7864-7878-1
 
 
 
 Morgenstern J. Children and other talking animals // The Lion and the Unicorn. — 2000. — Т. 24. — №. 1. — P. 110—127.
 Speaking for animals: Animal Autobiographical Writing / Ed. by Margo DeMello. New York: Routledge, 2012. — 274 p. ISBN 0-415-80899-5, ISBN 978-0-415-80899-6
 
 Talking Animals Or Humans in Fur?: A Study of Anthropomorphic Animals in Illustrated Children’s Literature. — Victoria University of Wellington, 1998. — 86 p.
 Teupe L. The Function of Animals in Fairy Tales and Fables. — GRIN Verlag, 2014. — 12 p. ISBN 3-656-57197-X, ISBN 978-3-656-57197-1
 The Uses of Talking Animals in Literature. — Independent studies. — 1978.
 Ziolkowski J. M. Talking animals: medieval Latin beast poetry, 750—1150. — Univ of Pennsylvania Pr, 1993.
 Yampell C. Talking Animals // The Greenwood Encyclopedia of Science Fiction and Fantasy: Themes, Works, and Wonders / Edited by Gary Westfahl. Advisory Board Richard Bleiler, John Clute, Fiona Kelleghan, David Langford, Andy Sawyer, and Darrell Schweitzer. — Westport, Connecticut: Greenwood Press, 2005. — 1395 p.

 
Разумные расы в фэнтези